Изабела Арагонска (Козенца, 1248 - Козенца, 28. јануар 1271) је била супруга Филипа III Храброг. Била је кћерка Ђаумеа I од Арагона и Јоланде од Угарске.

Породично стабло 

Умрли 1271.
Француске краљице
Династија Арагон